Manavgat steht für mehrere Objekte in der türkischen Provinz Antalya:
 eine Stadt, siehe Manavgat
 einen Landkreis, siehe Manavgat (Landkreis)
 einen Fluss, siehe Manavgat (Fluss)
 einen Stausee des Flusses Manavgat, siehe Manavgat (Stausee)